Planta do gênero Correa
Rafael Correa, atual presidente do Equador
Defunta Correa, figura religiosa argentina
Carlos Rodrigues Corrêa, futebolista brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes